Шварцвальд-Бар () — район в Германии. Центр района — город Филлинген-Швеннинген. Район входит в землю Баден-Вюртемберг. Подчинён административному округу Фрайбург. Занимает площадь 1025,24 км². Население — 210 971 чел. Плотность населения — 206 человек/км².
Официальный код района — 08 3 26.

Район подразделяется на 20 общин.

Города и общины 
Города
 Бад-Дюрхайм (12 674)
 Бройнлинген (6200)
 Донауэшинген (21 434)
 Фуртванген (9672)
 Хюфинген (7792)
 Санкт-Георген (13 744)
 Триберг (5261)
 Филлинген-Швеннинген (81 921)
 Фёренбах (4112)
Объединения общин
Общины
 Бригахталь (5348)
 Даухинген (3607)
 Гютенбах (1319)
 Кёнигсфельд (6155)
 Мёнхвайлер (3190)
 Нидерешах (6019)
 Шонах (4260)
 Шёнвальд (2482)
 Тунинген (2861)
 Унтеркирнах (2923)

Ссылки 
 www.schwarzwald-baar-kreis.de Официальная страница

Районы Баден-Вюртемберга